А́ппенцелль-А́усерроден (, , буквально «Внешние Роды») — немецкоязычный полукантон на северо-востоке Швейцарии, в 1597 году был выделен из кантона Аппенцелль. Административный центр — город Херизау, высшие судебные органы расквартированы в городе Трогене. Население — 53 438 человек (21-е место; данные 2012 года). Окружён кантонами Санкт-Галлен и Аппенцелль-Иннерроден.

Административное деление 

Кантон делится на 20 коммун:

Примечания

Ссылки 
 Official Page (German)
 Official Statistics

Аппенцелль-Аусерроден